Пелль () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Пелль, Аксель Руди (род. 1960) — немецкий гитарист и композитор.
 Пелль, Георгий Николаевич (1885—1930) — российский и советский морской офицер, капитан 2 ранга, профессор Военно-морской академии РККФ, председатель Научно-технического комитета ВМФ.
  (род. 1982) — австрийский дирижёр, главный дирижёр Дрезденской оперетты (с 2020).
 Пелль, Пётр Андреевич (1807—1861) — российский агроном.

См. также